«Покорители волн» () — биографический фильм 2012 года о жизни американского сёрфера Джея Мориарти, снятый Майклом Эптедом и Хэнсоном Кёртисом.

Сюжет 
Фильм основан на реальных событиях из жизни калифорнийского сёрфера Джея Мориарти. С раннего детства страстно увлечённый сёрфингом,15-летний Джей (Джонни Уэстон) мечтает о покорении легендарных 25-метровых волн Маверикс. В выполнении этой непростой задачи ему помогает местная знаменитость — покоривший эти самые волны Фрости Хэссон (Джерард Батлер), у которого в процессе обучения складываются очень хорошие взаимоотношения с Джеем. Пройдя через все трудности, Джей покоряет волны, становится известным и женится на любви всей своей жизни — подруге Ким (Ливэн Рамбин). Задержка дыхания под водой становится его увлечением, что и приведёт его к смерти. В возрасте 22 лет он погибает, навсегда вписав своё имя в историю сёрфинга — «спорта королей».

В ролях 
 Джонни Уэстон — Джей Мориарти
 Джерард Батлер — Фрости Хэссон
 Элизабет Шу — Кристи Мориарти
 Эбигейл Спенсер — Бренда Хэссон
 Ливэн Рамбин — Ким

Кассовые сборы 
В прокате фильм собрал более 6 миллионов долларов в Соединённых Штатах.

Критика 
На Rotten Tomatoes фильм имеет 32 % «свежести» на основе 81 отзыва.

Один из критиков Chicago Sun-Times написал: «И кинематография большой сцены Маверикс Оливера Евклида и Билла Поупа настолько пугающая, что вы вроде как понимаете, почему Фрости остаётся на берегу, наблюдая за Джеем в бинокль»

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии США
Фильмы о сёрфинге
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2012 года